Der Green World ATP Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. März 2011 in Pingguo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Pingguo